Skogssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Skogssjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Skogssjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (16,4 ha)
Skogssjön (Borgstena socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Skogssjön (Falköping, Västergötland), eller Pankasjön sjö i Falköpings kommun, 
Skogssjön (Nödinge socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Skogssjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Stora Skogssjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (5,56 ha)
Skogssjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (30,9 ha)
Skogssjön (Högby socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun,  (12,2 ha)
Lilla Skogssjön (Botkyrka), sjö i Botkyrka kommun,  (62,2 ha)
Skogssjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (9,54 ha)
Stora Skogssjön, sjö i östra delen av Grödinge i Botkyrka kommun,  (69,7 ha)
Skogssjön, Uppland, sjö i Heby kommun,  (5,65 ha)
Skogssjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (37 ha)
Skogssjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (17,5 ha)

Se även
Skogasjön
Skogsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn